Francheville, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Francheville, település Franciaországban, Eure megyében
Francheville, település Franciaországban, Jura megyében
Francheville, település Franciaországban, Marne megyében
Francheville, település Franciaországban, Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban
Francheville, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Francheville, település Franciaországban, Orne megyében